Rethel peut faire référence à :

Toponymes 

 La ville de Rethel dans le département des Ardennes.
 Le village de Rettel, dans le département de la Moselle, qui apparaît sous la graphie Rethel, dans des documents du .

Dénominations dérivées 
 
 Collège de Rethel

Patronymes 

 François III de Rethel (1606-1622), nobliau.
 Léonard Lazare de Rettel (1811-1885), un écrivain polonais.
 Alfred Rethel (1816-1859), peintre historique allemand.

Homonymie de localités